

Toponymie
 Skorupki est un village polonais de la gmina de Repki dans le powiat de Sokołów et dans la voïvodie de Mazovie.
 Skorupki  est un village polonais de la gmina de  Ryn dans le powiat de Giżycko et dans la voïvodie de Varmie-Mazurie.